Gauckler ist der Familienname folgender Personen:

 Konrad Gauckler (1898–1983), deutscher Naturforscher
 Paul Gauckler (1866–1911), französischer Klassischer Archäologe
 Philippe Gaspard Gauckler (1826–1905), französischer Tiefbauingenieur und Inspecteur géneral des Ponts et Chaussées